1920 London é um filme de terror produzido na Índia e dirigido por Tinu Suresh Desai. Lançado em 2016, foi protagonizado por Sharman Joshi, Meera Chopra e Vishal Karwal.

 

 

Filmes da Índia de 2016
Filmes de terror da década de 2010